La Copa de Campeones de Europa 1982-83 fue la edición número 28 en la historia de la competición. Se disputó entre octubre de 1982 y mayo de 1983, con la participación inicial de 33 equipos, representantes de 32 federaciones nacionales diferentes.

La final, a partido único, tuvo lugar el 25 de mayo de 1983 en el Estadio Olímpico de Atenas, en Grecia, y en ella se enfrentaron el Hamburgo SV y la Juventus FC. Venció el equipo alemán por 1-0, rompiendo una racha de 6 triunfos seguidos del fútbol inglés en la máxima competición europea que se reanudaría el año siguiente.

La Juventus se presentaba a la final con uno de los mejores equipos de su historia, y como máximo favorito. Sin embargo, el equipo alemán maniató a los talentosos jugadores turineses durante todo el encuentro, destacando el férreo marcaje de Manfred Kaltz sobre Michel Platini. Un temprano gol de Felix Magath, en el que se le atribuye gran parte de culpa a Dino Zoff resolvió la final a favor del Hamburgo SV.

Ronda previa

Rondas siguientes

Final

Máximos goleadores
Tabla de máximos goleadores de la Copa de Europa 1982–83:

Notas 

Temporadas de la Liga de Campeones de la UEFA
Copa de Campeones de la UEFA
Copa de Campeones de la UEFA